Фашизм в России может означать:
 Русский фашизм — разновидность национализма, развивавшаяся в 1930—1940 годах.
 Рашизм — неологизм, используемый для описания идеологии России с начала вторжения России на Украину.

См. также 
 Неонацизм в России
 Русский национализм

История России